

Geografia 

 Meme – villaggio della Regione di Sagaing

 Dipartimento di Meme – dipartimento del Camerun

Musica 
 Meme – album di Rurutia del 2005
 Meme – album di Milosh del 2006

Sociologia 
 Meme – Idea o modello culturale che si propaga tra le persone attraverso la copia o l'imitazione mediante disseminazione e condivisione
 Meme di Internet – idea, stile o azione che si propaga attraverso Internet diventando improvvisamente celebre